Алава () — коренной австралийский народ, проживающий в Арнем-Ленд, на севере Северной территории, в Австралии. Пригород Алава на севере Дарвина назван в честь этого народа.

Племя алава, как и многие другие племена в регионе реки Ропер, были истреблены в рамках политики истребления в начале XX века.

Язык 
Язык алава не принадлежит к Пама-ньюнгским языкам. По классификации , язык, вместе с  и , принадлежит к другой подгруппе, однако сейчас это оспаривается.

По данным Ethnologue 1991 года, на языке говорили всего 18 человек. К 2013 году это число уменьшилось до 12.

Большинство носителей языка — взрослые. Большинство алава говорят на . Сейчас есть попытки возрождения языка в школах города .

Государство 

Традиционная территория народа составляет ок. 4100 кв. км и простирается от южных притоков реки Ропер вверх по течению от устья реки Ходжсон () к западу до долины Ропер (), на юге до горы Маллер () и .

Культура 
Традиционный образ жизни алавы заключался в добыче и охоте на богатые продовольственные ресурсы, обеспечиваемые их землей, на разнообразные виды черепах, уток, крокодилов и рыб. У народа существует техника хранения еды на долгий период. В 1922 году была обнаружена пещера-убежище, хорошо укомплектованная зарытыми запасами семян водяных лилий и корни, которые сначала были высушены, затем потёрты красной охрой, а затем завёрнуты и упакованы в бумажные листы.

Примечания 

Народы Австралии
Коренные народы Австралии